La Primeira Divisão 1950/51 fue la 17.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Sporting de Portugal ganó su sexto título.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 Estadísticas en ceroacero

1951
Fútbol en 1950
Fútbol en 1951